Olleros puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 :
 Ullíbarri de los Olleros/Uribarri Nagusia, localidad del municipio de Vitoria.
 :

 :
 Olleros de Alba, localidad del municipio de La Robla.
 Olleros de Sabero, localidad del municipio de Sabero.
 San Pedro de Olleros, localidad del municipio de Vega de Espinareda.
 :
 Olleros de Pisuerga, localidad del municipio de Aguilar de Campoo.
 Olleros de Paredes Rubias, localidad del municipio de Berzosilla.
 :
 Olleros (Salamanca), localidad del municipio de Carrascal del Obispo.
 :
 Olleros de Tera, localidad del municipio de Calzadilla de Tera.
 :
 Olleros (Asturias), lugar de la parroquia de Bárcena del Monasterio, concejo de Tineo.

En Argentina
Coronel Olleros, localidad del departamento Anta, provincia de Salta, Argentina.

En Perú
Olleros; distrito de la provincia de Chachapoyas, departamento de Amazonas, Perú.
Olleros; distrito de la provincia de Huaraz, departamento de Ancash, Perú.
Santo Domingo de los Olleros, distrito de la provincia de Huarochirí en el departamento de Lima y perteneciente a la Región Lima, Perú.

Miscelánea
Olleros, estación de la línea D del subte de Buenos Aires.

Personas
Juan José Olleros, militar y político argentino.